Schulze-Delitzsch-Haus steht für

 Schulze-Delitzsch-Haus – Deutsches Genossenschaftsmuseum, museale Einrichtung in Delitzsch
 Schulze-Delitzsch-Haus (Bonn), Bürogebäude in Bonn